Kony peut faire référence à :

Patronyme 
 Joseph Kony, chef des rebelles de l'Armée de résistance du Seigneur en Ouganda et au Soudan du Sud.
 Kony 2012, un événement international organisé par le groupe Invisible Children.

Toponymes 
 Kóny, un village de Hongrie.
 Podrji Kony, village en république de Macédoine.

Langue 
 Kony, langue langue soudanique orientale, branche langues nilotiques du sud, groupe des Langues kalenjin, parlée dans l'est de l'Afrique.

Station de radio 
 , radio en Utah.

Cinéma 
 Kony, film indien de Saroj De (1984)